Miami Open 2015, właśc. Miami Open presented by Itaú – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier Mandatory w sezonie 2015 z cyklu Miami Open rozgrywany w dniach 24 marca–5 kwietnia 2015 roku w Miami na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 5 381 325 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015